Hamptoncourt (plantage) - plantage in Suriname
 Hampton Court Palace - museum en voormalig koninklijke residentie in Londen, Verenigd Koninkrijk